Onnia är ett släkte av svampar. Onnia ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar
Onnia